Nikoi ist der Familienname folgender Personen:

 Amon Nikoi (1930–2002), ehemaliger Finanzminister Ghanas und IMF-Vorsitzender
 Gloria Amon Nikoi (* 1927), ehemalige Außenministerin und Finanzministerin in Ghana